La denominación de Duque de Sesto puede referirse a:

Historia 
 Ducado de Sesto: título nobiliario español concedido en Nápoles en 1612 a Ambrosio Spinola.

Calle 
 Calle Duque de Sesto en Madrid, localizada en el Barrio de Salamanca.